Miejscowości w USA:
 Millwood – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Sumter
 Millwood – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Spokane
Gminy w USA:
 Millwood (ang. Millwood Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Millwood (ang. Millwood Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lincoln
 Millwood (ang. Millwood Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Guernsey